Gularte ist der Familienname folgender Personen:

 Emanuel Gularte (* 1997), uruguayischer Fußballspieler
 Ismael Gularte (* 1996), uruguayischer Fußballspieler
 Jorginho Gularte (1956–2013), brasilianisch-uruguayischer Komponist, Musiker und Musikproduzent
 Sebastián Gularte (* 1990), uruguayischer Fußballspieler